Evoluce je obecně samovolný pozvolný, průběžný vývojový proces, vývoj.  

 biologická evoluce – přirozený, soustavný, dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu vznikl z neživé hmoty pozemský život a dále se rozvíjí a diverzifikuje
 kulturní evoluce – obdobný proces, probíhající na úrovni memů
 teistická evoluce – pokus o skloubení evoluce a stvoření
 Novell Evolution – osobní informační manažer pro prostředí GNOME

Hudba 
 Evolution – album Ten Years After
 .Evolution – EP Gabba Front Berlin

Film 
 Evoluce (film, 2001) – sci-fi komedie, režie Ivan Reitman
 Evoluce (film, 1971) – krátký animovaný film, režie Michael Mills

Televize 
 Evoluce (Star Trek: Nová generace) – 2. epizoda třetí sezóny seriálu Star Trek: Nová generace
 Evoluce (Hvězdná brána) – 11. a 12. epizoda sedmé sezóny seriálu Hvězdná brána
 Evolution (seriál) – dokumentární seriál o evoluci od Public Broadcasting Service
 X-Men: Evolution – americký animovaný seriál

Externí odkazy